

Informatique 
 Windev, environnement de développement

Finance 
 NASDAQ-100, indice boursier